Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Belgian Open 1999, який відбувся ушосте в Бельгії на ґрунтових кортах. Радка Бобкова і Марія Хосе Гайдано були чинними чемпіонками, коли турнір востаннє відбувся 1993 року. Цього разу вони не брали участі.

Лаура Голарса і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши Луїс Флемінг і Меган Шонессі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Джейн Чі /  Мейлен Ту

 Щасливі лузери 
  Кім Клейстерс /  Вірупама Вайдянатан

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 1999 Belgian Open Draw

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1999